María II puede hacer referencia a:

María II Díaz de Haro (c. 1270-1342);
María II Zaccaria (muerta después de 1404);
María II de Inglaterra (1662-1694);
María II de Hungría (1717-1780);
María II de Portugal (1819-1853);